Dayi steht für:
 Dayi (Chengdu), Kreis in China
 Dayi (Fluss), Fluss in Ghana

Dayi ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Dayi (* 1969), iranischer Fußballtrainer

dayi ist Namensbestandteil bei folgenden Tier- und Pflanzenarten (nach dem Zoologen Francis Day):
 Suncus dayi, Spitzmausart
 Nyctimystes dayi, Froschart
 Capito dayi, Bartvögelart
 Aplocheilus dayi, Zahnkärpflingart
 Clarias dayi, Raubwelsart
 Xenaporus dayi, Wegwespenart
 Pellona dayi, Beilbauchheringart
 Pseudosphromenus dayi, Labyrinthfischeart
 Origanum dayi, Lippenblütlerart
 Parambassis dayi, Glasbarschart
 Botia dayi, Prachtschmerlenart
 Batasio dayi, Stachelwelsart
 Roeboides dayi, Salmlerart
 Elaenia dayi, Sperlingsvögelart
 Akodon dayi, Fledermausart
 Cossura dayi, Vielborsterart
 Nedystoma dayi, Kreuzwelsart
 Asplenium dayi, Streifenfarnart
 Schistura dayi, Bachschmerlenart